Ку́чма:
 Кучма — головной убор в Центральной и Южной Европе, барашковая (овечья) шапка конусовидной или цилиндрической формы.

Фамилия 
 Кучма, Александр Васильевич (род. 1980) — казахстанский футболист.
 Кучма, Анатолий Евдокимович — советский и российский физик-теоретик, доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры статистической физики физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, специалист по теории твердого тела.
 Кучма, Владимир Васильевич (1938—2011) — советский и российский историк.
 Кучма, Владислав Ремирович (род. 1951) — советский и российский учёный-гигиенист.
 Кучма, Винценты (род. 1935) — польский скульптор.
 Кучма, Леонид Данилович (род. 1938) — второй президент Украины (1994—2005).
 Кучма, Людмила Николаевна (род. 1940) — супруга Леонида Кучмы.
 Кучма, Елена Леонидовна (род. 1970) — дочь Л. Кучмы, жена Виктора Пинчука.
 Кучма, Пётр Михайлович (1906—1980) — советский военачальник, командующий воздушной армией СССР, генерал-лейтенант авиации.

Прочее 
 Кучма — река.
 Кучма — хутор в Унечском районе Брянской области России.
 КУЧМА — избирательный блок, участвовавший в парламентских выборах на Украине (2007).

См. также 
 Кучмановка